Страфорд има више значења:
 Округ Страфорд (Њу Хемпшир)
 Страфорд (Мисури)